Bourle peut désigner :
 la bourle, un jeu de boules traditionnel
 Bourle, un village du Cameroun dans la commune de Galim-Tignère
 Bourle, un village du Cameroun dans la commune de Tignère.

Homonymie de toponyme